Дорожная карта или карта пути ():

 Топографическая карта.
 План — в презентационном сообщении или рекламном объявлении:
 Технологическая дорожная карта () — календарный план действий организации выпуска производителем некоего продукта и/или поставок различным потребителям.

 Дорожная карта (метрополитен) —  аналогично предыдущей, но для метрополитена, применительно к процедуре открытия новых станций.
 План «Дорожная карта» — план мероприятий по продвижению к некоторому целевому состоянию, например, устойчивому эффекту процесса и/или отношению его характеристик, например «цена-стоимость», или к форме процесса (например, к постоянному урегулированию палестино-израильского конфликта).